

Codici 
 SHW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sharurah (Arabia Saudita)
 shw – codice ISO 639-3 della lingua shwai

Musica
 SHW  – gruppo musicale alternative pop rock italiano